Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Geoffrey Blancaneaux e Alexandre Müller hanno sconfitto Flavio Cobolli e Matteo Gigante con il punteggio di 4-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie 

  Sander Arends /  David Pel (quarti di finale)
  Luca Margaroli /  Lucas Miedler (quarti di finale)

  Ruben Gonzales /  Christopher Rungkat (primo turno) 
  Karol Drzewiecki /  Piotr Matuszewski (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Donati /  Simone Rivoira (primo turno)

  Matteo Civarolo /  Gianluca Mager (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sanremo Challenger 2022